Poppelbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Poppelbaum (1866–1940), deutscher Kommunalpolitiker, Senator in Göttingen, Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Wesel sowie Autor
 Wolfgang Poppelbaum (* 1939), deutscher Jurist; Leiter der Hamburger Feuerkasse, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft